Yeadon (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten
 Yeadon (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire